Siervas del Corazón Inmaculado de María puede ser una de las siguientes congregaciones religiosas católicas femeninas:

Siervas del Corazón Inmaculado de María fundadas por Louis-Florent Gillet y Theresa Maxis Duchemin en Monroe (Míchigan), en 1845;
Siervas del Corazón Inmaculado de María de Immaculata que se independizaron de las de Monroe en 1859, con casa madre en Immaculata (Pensilvania);
Siervas del Corazón Inmaculado de María de Quebec, también llamadas Hermanas del Buen Pastor, fundadas por Marie-Josephe Fitzbach en Quebec en 1850;
Siervas del Corazón Inmaculado de María de Scranton, que se independizaron de las de Monroe en 1868, con casa madre en Scranton (Pensilvania).